Pilkington peut faire référence à :

Patronyme 

 Anthony Pilkington (1988-), footballeur international irlandais
 Doris Pilkington Garimara (1937-2014), écrivaine australienne aborigène
 Ellice Pilkington (1869-1936) activiste et artiste irlandaise
 Francis Pilkington (vers 1565-1638), musicien, luthiste et chanteur anglais
 George Pilkington Mills (1867-1945), cycliste britannique
 Lorraine Pilkington (1975-), actrice irlandaise
 Margaret Pilkington (1891-1974), graveuse sur bois

Autre 
 Pilkington, entreprise britannique de vitrerie-miroiterie